Termin CLH ima više značenja.

 Hlorofilaza, enzim
 Lufthanza sitilajn, kompanija

Molekulska formula -{ClH}- se može odnositi na:

 Bromovodonična kiselina
 Bromovodonik